Guildford kan syfta på följande:

Guildford Castle
 Guildford District - ett distrikt i Surrey, England
 Lord Guildford Dudley (1535–1554) - en engelsk politiker
 Mother Guildford (1463–1538) - en engelsk hovfunktionär
Guildfords stift - ett kyrkostift inom Engelska kyrkan
 Guildford & Woking Alliance Football League - en engelsk fotbollsliga

Australien 

 Guildford (del av en befolkad plats), Western Australia, Swan,

Storbritannien 

 Guildford (ort), England, Surrey, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar